Pteromycula är ett släkte av svampar. Pteromycula ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pteromycula